Beloved kan syfta på:

 Beloved – en amerikansk roman från 1987 av Toni Morrison, se Älskade (roman)
 Beloved – en amerikansk film från 1998 i regi av Jonathan Demme, se Älskade (film)
 The Beloved – en musikgrupp